Dress code – codice di abbigliamento
 Dress Code – singolo di WC and the Maad Circle del 1991, dall'album Ain't a Damn Thang Changed
 Dresscode – codice di regole che definisce l'abbigliamento appropriato nell'ambito BDSM
 Dress Code – singolo de Il Pagante del 2018